Marcelo Demoliner e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo ma hanno decido di partecipare in coppia con altri giocatori. Marcelo Demoliner con Marcus Daniel ma sono stati eliminati al primo turno da Ariel Behar e Gonzalo Escobar mentre Matwé Middelkoop giocando con Harri Heliövaara è riuscito a difendere il titolo.

In finale Harri Heliövaara e Matwé Middelkoop hanno battuto Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić con il punteggio di 7–5, 4–6, [11–9].

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno)
  Andrey Golubev /  Hugo Nys (primo turno)

  Luke Saville /  John-Patrick Smith (primo turno) 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (finale)

Wildcard 

  Pavel Kotov /  Roman Safiullin (primo turno)

  Aslan Karacev /  Richard Muzaev (primo turno)

Ranking protetto 

  Laslo Đere /  Guido Pella (primo turno)

  Dominic Inglot /  Ken Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2021